Teens' love (Japanisch: ティーンズラブ), auch bekannt als TL, ist ein Genre der Erotikliteratur in Japan, das von Frauen geschaffen und an sie vermarktet wird. Teens' love ist in einer Vielzahl von Medien präsent, darunter Anime, Manga, und Light Novels. Teens' love hat eine Kernzielgruppe von Frauen im Teenageralter bis hin zu Erwachsenen.

Themen 
Teens' love ist durch eine Romanze gekennzeichnet, in der Liebe und Sex als Synonym dargestellt werden. Im Mittelpunkt der Geschichte steht in der Regel eine weibliche Protagonistin. Es unterscheidet sich vom Genre der Josei dadurch, dass diese in der Regel dramatisch sind und dunkle Storyelemente wie Vergewaltigung, Inzest und enjo kōsai (Beziehungen auf der Grundlage von Aushilfsbegleitung) enthalten. Während frühere Teenager-Liebeswerke ähnliche Elemente enthielten, vermeiden moderne Geschichten diese Themen in der Regel. Die Inhalte von Teens' Love richten sich auch an ein jüngeres Publikum. Im Jahr 2007 wurden mehrere Manga-Magazine mit Liebesinhalten für Jugendliche von der Regierung der Präfektur Osaka als "jugendgefährdend" eingestuft und durften nicht an Personen unter 18 Jahren verkauft werden.

Chronologie 
Manga-Magazine

 1998 L-Teen Comic Erstmals veröffentlicht.
 1998 Ren'ai Hakusho Pastel Erstmals veröffentlicht.
 2000 Zettai Ren'ai Sweet Erstmals veröffentlicht.
 2001 Ren'ai Sengen Pinkish Erstmals veröffentlicht.

 2004 Ren'ai Tengoku., Muteki Ren'ai S*girl. etc. Erstmals veröffentlicht
 2006 Ren'ai Cherry Pink Erstmals veröffentlicht.

 2008 mini Sherry Erstmals veröffentlicht.
 2009 mini Sugar Erstmals veröffentlicht.

Medien

Magazine

Derzeit erscheinende Magazine 
 Ren'ai Love MAX (1999-)
 Ren'ai Cherry Pink (2006-)
 Ren'ai Hakusho Pastel (1985-)
 Harmony Romance
 Harmony Romance Zōkan
 Harmony Romance DX
 Harmony Rose
 Harmony Prince
 Young Love Comic aya (2004-)
 Ane aya (2015-)
 Le Noel (2017-)
 Zettai Ren'ai Sweet (2001-)
 Bessatsu Katei Suspense
 Ren'ai Paradise
 Harlequin (adaptiert die Romane von Harlequin Enterprises als Manga, 2009-)
 Bessatsu Harlequin (2009-)
 Zōkan Harlequin (2010-)
 Harlequin Original
 Otome Dolce (2017-)

Manga

Derzeit veröffentlichtes Label 
 Clair TL comic

Einzelnachweise 

Literatur (Japan)
Erotische Literatur